

Cinema 
 Enchantment – cortometraggio del 1916 diretto da Carl M. Leviness
 Enchantment – film del 1920 diretto da Einar Bruun
 Enchantment – film del 1921 diretto da Robert G. Vignola
 Fuga nel tempo (Enchantment) – film del 1948 diretto da Irving Reis
Enchantments – film del 2015

Musica 
 Enchantment – album di Charlotte Church del 2001